Andrés Pazos puede referirse a:

 Andrés Pazos, actor español (1945-2010);
 Andrés Pazos, político argentino (1765-1849).